Plusieurs villes possèdent une place de la Cathédrale (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a souvent son origine dans l’ancien parvis, à l’extérieur des cathédrales, dont l’espace permettait certaines cérémonies non directement religieuses.

en  
De nombreuses villes ont une ‘Place de la Cathédrale (Domplatz) en Allemagne et autre pays germanophones.

en  
 la Place de la Cathédrale (Cathedral Square), à Brisbane
 la Place de la Cathédrale (Cathedral Square), à Perth

en  
 la place de la Cathédrale à Liège (souvent simplement appelée Place cathédrale) ;
 la rue de la Cathédrale, à Liège

au  () 
 la rue de la Cathédrale, à Montréal

à  
 la Place de la Cathédrale à La Havane

aux  
 la Rue de la Cathédrale (Cathedral street), à Baltimore

en  
 la Rue de la Cathédrale (Tuomiokirkonkatu), à Tampere

en  
 la place de la Cathédrale à Belley ;
 la place de la Cathédrale à Colmar ;
 la place de la Cathédrale à Rouen ;
 la place de la Cathédrale à Strasbourg.

en  
Les 'Places de la Cathédrale' (Piazza del Duomo) sont très nombreuses en Italie, les mieux connues étant celles de Milan, Florence, Pise, etc.

en  
 la Place de la Cathédrale, à Vilnius

en  
 la Place de la Cathédrale (Cathedral Square), à Christchurch

au  
 la Place de la Cathédrale (Cathedral Square), à Glasgow (Écosse)
 la Rue de la Cathédrale (Cathedral street), à Manchester

en  
 la Place des Cathédrales, à Moscou

en  
 la Place de la Cathédrale, à Lausanne

Cathedrale
Cathédrale
Cathédrale